Yadin peut désigner :
 Yigaël Yadin (1917-1984) : archéologue israélien.
 Yossi Yadin (1920-2001) : acteur israélien.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif